Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Björn Borg 7-6, 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (Campione)
 Björn Borg (finale)
 Arthur Ashe (terzo turno)
 Ilie Năstase (terzo turno)
 Jan Kodeš (terzo turno)
 Roscoe Tanner (primo turno)
 Rod Laver (quarti di finale)
 Tom Okker (semifinali)

 Tony Roche (secondo turno)
 Raúl Ramírez (primo turno)
 Mark Cox (secondo turno)
 Assente
 Harold Solomon (secondo turno)
 Tom Okker (quarti di finale)
 Jan Kodeš (quarti di finale)
 Stan Smith (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1976